

Ludność Mysłowic (od 1914 roku)

Wykres zmian liczby ludności

Powierzchnia Mysłowic 
 1914 - 9 km²
 1951 - 30 km²
 1975 - 51,5 km²
 1993 - 117 km²
 2022 - 65,6 km²

Przypisy

Bibliografia 
 1939-1979 Roczniki statystyczne GUS
 1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
 od 1995 Bank Danych Lokalnych GUS (, )

Mysłowice
Mysłowice